AGBR steht für:
 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reiseveranstalter
 Arbeitgeberbeitragsreserve, freiwillige Vorauszahlung des Arbeitgebers an die Pensionskasse zur Deckung zukünftiger Verpflichtungen
 Arbeitsgemeinschaft der Betriebs- und Personalräte der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, deutsche Personalvertretung in der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, der Max-Planck-Gesellschaft und der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz

AgBr steht für:
 Silberbromid, Silbersalz der Bromwasserstoffsäure

Abkürzung